Yanghe bezeichnet folgende Ortschaften in China:

 Yanghe (Gaoming) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Gaoming der Stadt Foshan in der Provinz Guangdong
 Yanghe (Huaying) (), Großgemeinde der Stadt Huaying in der Provinz Sichuan
 Yanghe (Jiaozhou) (), Großgemeinde in der Stadt Jiaozhou in der Provinz Shandong
 Yanghe (Pingqiao) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Pingqiao der Stadt Xinyang in der Provinz Henan
 Yanghe (Sucheng) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Sucheng der Stadt Suqian in der Provinz Jiangsu
 Yanghe (Wushan) (), Großgemeinde im Kreis Wushan der Stadt Tianshui in der Provinz Gansu
 Yanghe (Xiuyan) (), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xiuyan der Stadt Anshan in der Provinz Liaoning
 Yanghe (Xixiang) (), Großgemeinde im Kreis Xixiang der Stadt Hanzhong in der Provinz Shaanxi
 Yanghe (Yingcheng) (), Großgemeinde der Stadt Yingcheng in der Provinz Hubei
 Yanghe (Yongning) (), Großgemeinde im Kreis Yongning der Stadt Yinchuan im Autonomen Gebiet Ningxia
 Yanghe (Ebian) (), Gemeinde im Autonomen Kreis Ebian der Stadt Leshan in der Provinz Sichuan
 Yanghe (Longde) (), Gemeinde im Kreis Longde der Stadt Guyuan im Autonomen Gebiet Ningxia
 Yanghe (Zhuanglang) (), Gemeinde im Kreis Zhuanglang der Stadt Pingliang in der Provinz Gansu
 Yanghe (Cili) (), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Cili der Stadt Zhangjiajie in der Provinz Hunan
 Yanghe (Duyun) (), Nationalitätengemeinde der Stadt Duyun im Autonomen Bezirk Qiannan in der Provinz Guizhou
 Yanghe (Yuanyang) (), Straßenviertel im Kreis Yuanyang der Stadt Xinxiang in der Provinz Henan
 Yanghe (Yufeng) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Yufeng der Stadt Liuzhou im Autonomen Gebiet Guangxi